Søllerød, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea di Copenaghen sull'isola di Selandia (Sjælland).

Il comune aveva una superficie di 39,77 km² e una popolazione di 31.920 abitanti (2006). Il centro abitato principale del comune e sede del consiglio comunale era Holte.

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso ed accorpato al comune di Birkerød per costituire il comune di Rudersdal compreso nella regione di Hovedstaden

Altri progetti

Collegamenti esterni